Il doppio  del Peugeot Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Marcelo Demoliner e João Souza hanno battuto in finale Frederico Gil e Pedro Sousa 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

  John Peers /  John-Patrick Smith (semifinali)
  Marcelo Demoliner /  João Souza (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Peugeot Tennis Cup 2012